Dereçatı (Araç), een dorp in het Turkse district Araç
 Dereçatı (Boyabat), een dorp in het Turkse district Boyabat
 Dereçatı (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı